Aegidius Strauch I (1583-1657) – teologo luterano
 Aegidius Strauch II (1632-1682) – teologo luterano e matematico tedesco
 Aegidius Strauch III (1647-1709/1710) – teologo luterano